Landesregierung Johannesen steht für mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Aksel V. Johannesen (seit 2015)